Финал 5-го Кубка Европы по лёгкой атлетике прошёл 16—17 августа 1975 года на стадионе «Шарль Эрман» в Ницце (Франция). На старт вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 13 женских легкоатлетических дисциплинах.

В 1975 году было увеличено количество команд-участниц финала Кубка Европы с шести до восьми.

Один из лучших результатов в истории бега на 400 метров показала Ирена Шевиньская из Польши, уступившая мировому рекорду 0,36 секунды — 50,50. Была близка к своему же достижению толкательница ядра Марианне Адам, пять раз отправлявшая снаряд за 20 метров (лучшая попытка — 21,32 м).

В мужском спринте продолжилось противостояние итальянца Пьетро Меннеа и Валерия Борзова из СССР. На дистанции 100 метров спортсмены пересекли финишную черту одновременно, из-за чего судьям понадобились сутки, чтобы изучить кадры фотофиниша и определить победителя: им был признан советский спортсмен. На следующий день в беге на 200 метров Меннеа удалось взять реванш, Борзов проиграл 0,19 секунды.

Предварительный раунд 
Соревнования предварительного раунда прошли 14—15 июня в греческих Афинах и португальском Лиссабоне у мужчин и в испанском Мадриде и югославском Осиеке у женщин. В полуфинал выходили по три лучшие команды.

Мужчины

Женщины

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 12—13 июля в восточногерманском Лейпциге, британском Лондоне и итальянском Турине у мужчин и в венгерском Будапеште, западногерманском Люденшайде и болгарской Софии у женщин. В финал выходили по две лучшие команды за исключением хозяев (Франции) и действующих победителей (СССР у мужчин и ГДР у женщин), которым место в решающем раунде было гарантировано.

Мужчины

Женщины

Финал

Командное первенство 
Сборные ГДР сделали победный дубль. Мужчины выиграли свой второй Кубок Европы, женщины — третий, причём подряд.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Август 1975 года
Спорт во Франции в 1975 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Ницце
1975 год в лёгкой атлетике